Ukraina:
 Rusin – wieś

Osoby:
 Kinga Rusin – polska dziennikarka
 Marek Rusin – polski inżynier
 Mateusz Rusin – polski aktor
 Rudolf Rusin – polski milicjant
 Zbigniew Rusin 

Inne:
 (26390) Rušin – planetoida

Zobacz też:
 Russin